Oskar Schulze ist der Name folgender Personen:

* Oskar Schulze (1890–1968), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)
 Oskar Schulze (Physiker) (1825–1878), deutscher Mathematiker, Physiker, Chemiker und Philosoph
 Oskar Schulze (Orgelbauer) (* 1857), vermutlich Orgelbauer